Список видов грибов рода  s. str. (L.:Fr. emend. P.Karst. 1879—1882)

Список 
  
  
  
 
 syn.  
  
  
  
 
 
 
  - Шампиньон арктический 
 
 
 syn.  
 
 
 
 syn.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 syn. 
  
 
 
 
 
 
 syn. 
 
 
 syn. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 syn.  
 
 
 
 
 
 syn. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 syn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 syn. 
 
 
 
 
 
 
 
 syn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Синонимы:            
 
  
  
 syn.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Catalogue of Life: 2010 Annual Checklist: Agaricus 

Шампиньон